«Anjunabeats Volume Four» — четвертий альбом британського гурту «Above & Beyond» із серії збірок «Anjunabeats Volume». Випущений у 2006 році.

Список композицій 
 Basic Perspective — Small Step on the Other Side (B.P.'s Volume Four Rework)
 Boom Jinx — Come Play Perfect
 Super 8 & P.O.S presents Aalto — 5
 Signalrunners — Aria Epica
 Supermodels from Paris — Keep on (Komytea Remix)
 Mike Koglin vs. Mark Pledger — Ultraviolet
 Maor Levi — Illumina
 Nitrous Oxide — North Pole
 Luminary — Amsterdam (Smith & Pledger Remix)
 Super8 + DJ Tab — Helsinki Scorchin'
 Above & Beyond — Can't Sleep (Maori Remix)
 Super8 — Get Off
 Smith & Pledger — White
 Daniel Kandi — Breathe

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2006
Альбоми Above & Beyond